Schedlisken ist ein deutscher Ortsname:
 Schedlisken, 1938 bis 1945 Dankfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Siedliska (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schedlisken, 1938 bis 1945 Sonnau, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Siedliska (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen